Rock Falls Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rock Falls Township (Nebraska)
 Rock Falls Township (Oklahoma)